Kolbe-Preis steht für:

 Georg-Kolbe-Preis, nach Georg Kolbe (1877–1947), für junge Bildhauer
 Hermann-Kolbe-Preis, nach Hermann Kolbe (1818–1884), für hervorragende Doktorarbeiten auf dem Gebiet der chemischen Forschung, verliehen von der Fachrichtung Chemie der TU Dresden, dem Arzneimittelwerk Dresden und Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden